Veldpoort (Wijk bij Duurstede)
 Veldpoort (Enschede)
 Veldpoort (Caen) - Frankrijk